Торига Насионал () — технический сорт винограда; один из самых известных сортов Португалии и лучших красных сортов, рекомендованных для производства портвейна. Придаёт вину хорошие структуру и тело, интенсивный фруктовый аромат с цветочными нотами, насыщенный цвет с фиолетовыми оттенками, высокие кислотность и содержание алкоголя.

«Торига» без уточнений в некоторых регионах (например, в Австралии) преимущественно может означать именно Торигу Насионал, тогда как в других (США) — чаще означает сорт Торига Франка.

История и распространение 

Название сорта предположительно произошло от фрегезии Торигу (). Сорт получал лестные отзывы и выращивался в довольно больших объёмах в XIX веке, до филлоксерового кризиса. Так, по некоторым данным, в регионе Дау доля площадей виноградников под этим сортом достигала 90 %. К середине XX века популярность Ториги Насионал среди виноградарей (в меньшей степени — среди виноделов) значительно снизилась из-за малой его продуктивности и склонности к осыпанию, проявившихся после прививки сорта на филлоксероустойчивый подвой. В Дору сорт почти исчез, но в Дау продолжал оставаться довольно значимым.

В 1979 году начались целенаправленные попытки возрождения сорта, оказавшиеся весьма успешными; клоновая селекция вернула Торигу Насионал на вершины португальского виноделия. В конце 1990-х посадки Ториги Насионал в Португалии составляли 2760 гектаров. Малая урожайность сорта приводит к тому, что доля его в общем объёме вин невелика, но он играет важную роль в купаже лучших портвейнов.

В ограниченных объёмах Торига Насионал выращивается и за пределами Португалии — в Австралии, США, Аргентине и других странах.

Ботаническое описание 

Коронка молодого побега открытая, с малиновым окаймлением и паутинным опушением средней плотности.

Молодые листья зелёные с медным оттенком, с паутинным опушением средней плотности на нижней поверхности. Зрелые листья небольшие, пятилопастные, плоские, средне-зелёные; нижняя поверхность со смешанным опушением средней плотности. Черешковая выемка открытая, V-образная; боковые выемки открытые, в форме буквы U.

Цветки обоеполые.

Грозди небольшие, цилиндроконические, средней плотности.

Ягоды мелкие и средние, округлые или округло-овальные, чёрные с голубоватым восковым налётом, со средней толщины кожицей и мягкой мякотью.

Сельскохозяйственные свойства 

Цветение раннее; период созревания средний. Сорт отличается низкой производительностью (~150 г — 1,5 кг с лозы в зависимости от клона и условий), обусловленной склонностью к осыпанию цветков и горошению.

Хотя сорт хорошо адаптируется к различным почвам, с точки зрения качества ягод нежелательно выращивание на очень плодородной почве. Чувствителен к гидрострессу, при котором может терять листья.

Устойчивость к болезням (мильдью, оидиуму, серой гнили) и вредителям (цикадке, моли) высокая, но сорт несколько подвержен чёрной пятнистости.

В виноделии 
Маленькие ягоды Ториги Насионал имеют большое отношение массы кожицы к массе мякоти, что приводит к высокому извлечению компонентов кожицы в вино. Сорт даёт вина насыщенного, глубокого красного цвета с фиолетовым оттенком, с содержанием алкоголя от среднего до высокого, с высокой кислотностью и высокими танинами. Аромат интенсивный, фруктовый, красных и чёрных ягод (малина, ежевика) с цветочными нотами (фиалка, лаванда). Потенциал для старения вина высокий.

Помимо портвейна и аналогичного вина других стран Торига Насионал достаточно широко используется для производства некреплёных вин. Сорт часто входит в состав блендов; по мнению некоторых энологов, купажирование сорта с другими предпочтительно, так как даёт более выдающиеся, сложные вина, но в довольно большом объёме выпускаются и односортовые вина на базе Ториги Насионал.

Примечания

Ссылки